Незнакомцы (трио) — французское комическое трио

Фильмы

 Незнакомцы (фильм, 1991)
 Незнакомцы (фильм, 2008) — американский фильм ужасов

См. также 
 Незнакомцы: Жестокие игры